Die polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1968 war die 24. Austragung dieses Wettbewerbs. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von KS Maraton Warszawa, die den Titelverteidiger WKSz Legion Warszawa auf den zweiten Platz verwies.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1968.

Modus 

Für die Vorrunde hatten sich in den Meisterschaften der Woiwodschaften die erfolgreichsten Mannschaften qualifiziert, diese spielten in drei regionalen Gruppen jeweils ein einfaches Rundenturnier. Die beiden Ersten aller drei Gruppen qualifizierten sich für die Endrunde, für die außerdem die ersten Sechs der Endrunde der polnischen Mannschaftsmeisterschaft 1967 vorberechtigt waren.
Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage). Die Mannschaftsstärke betrug acht Bretter, dabei musste am siebten Brett ein Jugendlicher und am achten Brett eine Frau aufgestellt werden.

Termine und Spielorte 

Die Gruppe I der Vorrunde wurde vom 20. bis 26. Mai in Koszalin ausgetragen, Austragungsort der Gruppe II war Lublin. Austragungsort und -termin der Gruppe III sind nicht bekannt. Die Endrunde wurde vom 16. bis 26. November im Kulturpalast (Pałac Kultury) in Poznań ausgerichtet.

Vorrunde

Gruppe I

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Gruppe II

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Gruppe III 

In der Gruppe III belegten KS Start Katowice und KKSz Kraków die Qualifikationsplätze für die Endrunde. Weitere Informationen über teilnehmende Mannschaften sind nicht bekannt.

Endrunde

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Sportveranstaltung in Polen
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Schachveranstaltung 1968